Gran Lògia de Malta, lògia maçònica amb implantació a Malta
 Geostationary Lightning Mapper, instrument del Geostationary Operational Environmental Satellite per a enregistrar llamps
 GLM Editor (de l'acrònim del fundador Guy Lévis Mano), casa editorial amb seu a París, a França
 GLM Music (de l'acrònim en alemany Georg Löffler Music), casa discogràfica i editorial amb seu a Munic, a Alemanya
 Global Language Monitor, empresa que recull els continguts dels mitjans de comunicació i n'analitza les tendències
 Equació de Gelfand-Levitan-Marchenko, equació de la Física matemàtica que s'aplica al problema de dispersió inversa
 Model lineal general (del seu nom en anglès General Linear Model), model matricial de regressió lineal
 Model lineal generalitzat (del seu nom en anglès Generalized Linear Model), model de regressió lineal que permet variables que no segueixen una distribució normal
 OpenGL Mathematics, biblioteca informàtica d'aplicacions matemàtiques amb especificació per a OpenGL
 Glm també és l'abreviatura de la goldmanita, mineral de la classe dels silicats